Межиріцька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Межиріцька волость — Черкаського повіту Київської губернії;
 Межиріцька волость — Лебединського повіту Харківської губернії.